

События 

 Фрэнк Синатра покидает сцену (25 февраля)
 Майкл Флэтли покидает шоу RiverDance
 Robbie Williams покидает группу Take That
 Алан Уайлдер покидает группу Depeche Mode
 В Judas Priest возвращается барабанщик Скот Тревис. Записаны все дорожки к Jugulator кроме вокальных партий.
 Ноябрь — начало работы интернет-издания Pitchfork Media.

Созданы 
 В Берлине создана немецкая фолк-метал группа In Extremo.
 Создана российская музыкальная компания RDS Records.
 Начал музыкальную карьеру французский дуэт Air.
 Образован коллектив Sneaker Pimps.
 Основана американская фолк/дарк-метал группа Agalloch.
 Вася В. собрал первый состав группы Кирпичи.
 Образован датский блэк/дум-проект Nortt.
 В Москве создана альтернативная группа Мишины Дельфины.
 Devin Townsend основал метал группу Strapping Young Lad.
 В Санкт-Петербурге создана группа Башня Rowan.
 Появилась группа 'N Sync.
 В Москве создана группа Умка и Броневичок.
 В декабре состоялся совместный тур Боба Дилана и Патти Смит.
 Основана американская готик-метал группа Glass Cut Eternity.
 Во Львове Александр Коржов собирает первый состав группы Манускрипт. Группа становится лауреатом фестиваля «Серебряная подкова» ().
 Основан анархо-аморал-панк-хардкор коллектив Оргазм Нострадамуса.
 Основана американо-армянская группа System Of A Down, играющая в стиле альтернативный метал.
 Основана американская рок-группа Evanescence, играющая в стиле готик-метал, альтернативный метал.
 Основана австралийская дэтграйнд-группа (ранее габбер) The Berzerker.
 Основана американская метал-группа Shadows Fall.
 Основана Канадская рок-группа Thousand Foot Krutch, играющая в стиле альтернативный рок, рэпкор, хардкор, ню-метал.
 В Ростове-на-Дону создана рэп-группа «Психолирик» — прообраз Касты
 В Нижнем Новгороде создана рок-группа Элизиум

Распались 
 Kyuss

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Cracked Rear View» (Hootie & the Blowfish), второе место — «The Hits» (Гарт Брукс), третье место — «Hell Freezes Over» (The Eagles)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Gangsta’s Paradise» (Кулио)

 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Robson & Jerome» (Робсон и Джером), второе место — «(What’s the Story) Morning Glory?» (Oasis), третье место — «The Colour of My Love» (Селин Дион)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Unchained Melody» (Робсон и Джером)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Аланис Мориссетт за «Jagged Little Pill»
 «Грэмми» за запись года — Сил за «Kiss From a Rose»
 «Грэмми» за песню года — «Kiss From a Rose»

 Brit Awards — лучшая группа — Oasis
 Brit Awards за лучший альбом — «(What’s the Story) Morning Glory» (Oasis)
 Brit Awards за лучший видеоклип — «Wonderwall» (Oasis)
 Brit Awards за лучший сингл — «Back for Good» (Take That)

 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — «Fake Plastic Trees» (Radiohead)

Зал славы рок-н-ролла 
 The Allman Brothers Band (Дики Беттс, , Грегг Оллмен, Дуэйн Оллмен, Берри Оукли и )
 Led Zeppelin (Джон Бонэм, Джон Пол Джонс, Джимми Пейдж и Роберт Плант)
 Martha and the Vandellas (, , ,  и )
 Эл Грин
 Дженис Джоплин
 Фрэнк Заппа
 Нил Янг
Раннее влияние:
 The Orioles (Томми Гэйтер, Джордж Нельсон, Джонни Рид,  и Александр Шарп)
Неисполнители:
 Пол Акерман

Зал славы авторов песен 
 
 Кеннет Гэмбл
 
 Макс Стайнер
 Эндрю Ллойд Уэббер
 Леон Хафф
Награда Джонни Мерсера:
 Сай Коулман
Награда Эйба Олмена издателю:
 Эл Галлико
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Стив Лоуренс и Эйди Горме
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Майкл Болтон
Награда покровителю искусств:
 
Награда за выдающуюся песню:
 As Time Goes By

Зал славы кантри 
 Роджер Миллер
 Джо Уокер-Мэдор

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1995 года.

Январь 

 Опиум (Агата Кристи)

Февраль 
 Maxinquaye (Tricky, 20 февраля)
 In Blue (Klaus Schulze, 28 февраля)

Март 

 …and the Beat Goes On! (Scooter, 3 марта, дебютный альбом)
 The Bends (Radiohead, 13 марта)

 Everything Is Wrong (Moby, 14 марта)
 Me Against the World (2Pac, 14 марта)

Апрель 
 Wolfheart (Moonspell, LP, Century Media Records, 1 апреля)
 Strapping Young Lad (Heavy As A Really Heavy Thing, 4 апреля)
 This Beautiful Mess (Sixpence None the Richer, LP, R.E.X. Records, 18 апреля)

Май 
 I Should Coco (Supergrass, 15 мая)
 P.U.L.S.E. (Pink Floyd, 29 мая)
 Sex Affairs (E-Rotic, 29 мая)
 Kiss the Goat (Lord Belial)
Это неправда (Алексей Глызин)

Июнь 
 Jagged Little Pill (Аланис Мориссетт)
 Panzerfaust (Darkthrone, 6 июня)
 HIStory: Past, Present and Future, Book I (Майкл Джексон, двойной альбом, 20 июня)
Demanufacture (Fear Factory)

Июль 
 Sacrifice (Motörhead, 11 июля)
 ...And the Circus Leaves Town (Kyuss, 11 июля)
¡Adios Amigos! (Ramones, 18 июля)
Кегли (Мальчишник)

Август 
 The Sound of Music (69, CD, R&S Records, 5 августа)
Gangsta’s Paradise (Coolio, CD, MCA Records, 8 августа)
Garbage (Garbage, CD, Almo Sounds, 15 августа)

Сентябрь 
 Ночь короче дня (Ария, 11 сентября)
Надо влюбиться (Татьяна Овсиенко, 12 сентября)
 One Hot Minute (Red Hot Chili Peppers, 12 сентября)
A Change of Seasons (Dream Theater, 19 сентября)
 Ballbreaker (AC/DC, 26 сентября)
 Haunted (Six Feet Under, 26 сентября) (дебютный альбом)
 Herzeleid (Rammstein, 29 сентября) (дебютный альбом)

Октябрь 
 Lucy (Candlebox, Maverick, Warner Bros. Records, 3 октября)
Daydream (Мэрайя Кэри, Columbia Records, 3 октября)
Forever Blue (Blue System, 9 октября)
Disco Volante (Mr. Bungle, LP, Warner Bros. Records, 10 октября)
Tragic Kingdom (No Doubt, 11 октября)
 Скажи Солнцу: "Да!" (Филипп Киркоров)

Ноябрь 
 Made in Heaven (Queen, 6 ноября)
 Alice in Chains (Alice In Chains, 7 ноября)
Gangsta’s Paradise (Coolio, 7 ноября)
 Enrique Iglesias (Enrique Iglesias, 21 ноября)
The Bridge (Ace of Base, 21 ноября)

Неточная дата 
 Тысяча лет одиночества (Владимир Асмолов)
 Городской роман (Александр Новиков)
 Шансоньетка (Александр Новиков)
 Золотая карета (Анатолий Полотно)
 Landcruising (Карл Крэйг, дебютный альбом)
 Head over Heels (Пола Абдул)
 Nobody Else (Take That)
 Ballbreaker (AC/DC)
 Post (Бьорк)
 Imaginations from the Other Side (Blind Guardian)
 These Days (Bon Jovi)
 Exit Planet Dust (The Chemical Brothers)
 Erasure (Erasure)
 Short Bus (Filter)
 Insomniac (Green Day)
 Sickness (Gridlock)
 Roots to Branches (Jethro Tull)
 THRAK (King Crimson)
 Silver Apples of the Moon (Laika, дебютный альбом)
 Do You Like My Tight Sweater? (Moloko, дебютный альбом)
 Blues for Greeny (Гэри Мур, LP, Virgin)
 Southpaw Grammar (Моррисси)
 Further Down the Spiral (Nine Inch Nails)
 The Beacon Street Collection (No Doubt)
 (What’s the Story) Morning Glory? (Oasis)
 Ozzmosis (Оззи Осборн)
 Draconian Times (Paradise Lost)
 Different Class (Pulp)
 Stranger in Us All (Rainbow)
 One Hot Minute (Red Hot Chili Peppers)
 Let Your Dim Light Shine (Soul Asylum)
 The Ghost of Tom Joad (Брюс Спрингстин)
 Peel Slowly and See (The Velvet Underground)
 A Northern Soul (The Verve)
 Still Not Black Enough (W.A.S.P.)
 Inferno (Lacrimosa)
 Darmoděj a další (Яромир Ногавица)
 The Spider’s Lullabye (King Diamond)
 ...I Care Because You Do (Aphex Twin)
 Mirrorland (Mental Home)
 Live Bites (концертный альбом) (Scorpions)
 Крылья (Наутилус Помпилиус)
Сектор газа (Сектор Газа)
По дороге в Голливуд (Валерий Леонтьев)
Примадонна (Филипп Киркоров)
Школьный роман (Наталья Штурм)
Я была на Венере (Маша Распутина)
Пусть всё будет так, как ты захочешь (Чайф)
Текиловые сны (Крематорий)
Чересчур (Монгол Шуудан)
Грубый закат (Звуки Му)
Понемногу становлюсь я дураком (Тринадцатое созвездие)
Хулиганчики (Маша Распутина, сингл)

Родились 
 23 февраля —  — румынский певец
 10 мая — Lida — российский поп-рейв исполнитель, музыкант и автор-исполнитель
 24 мая — Walkie (ум. ) — российский хип-хоп-исполнитель и баттл-рэпер
 8 июля — Booker — российский рэп и поп-панк-исполнитель, баттл-рэпер и стример
 22 июля — Марилия Мендонса (ум. ) — бразильская певица и автор песен
 14 августа — Yung Trappa (ум. ) — российский рэпер, певец и автор песен
 22 августа — Дуа Липа — британская певица, автор песен и модель косовского происхождения
 23 декабря — CMH —  российский видеоблогер и хип-хоп исполнитель

Скончались 
 1 февраля — пропал без вести Ричи Эдвардс (объявлен умершим в 2008) — валлийский музыкант и автор песен, ритм-гитарист группы Manic Street Preachers
 23 февраля —  (52) — американский певец, вокалист группы The Temptations
 26 марта — Eazy-E (30) — американский рэпер, участник группы N.W.A
 14 июня — Рори Галлахер (47) — ирландский певец, гитарист и автор песен
 22 июня — Леонид Дербенёв (64) — советский и российский поэт-песенник и переводчик
 30 июня — Назарий Яремчук (43) — советский и украинский эстрадный певец
 8 июля — Гюнтер Биалас (87) — немецкий композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог
 25 июля — Чарли Рич (62) — американский певец и музыкант
 9 августа — Джерри Гарсия (53) — американский певец и музыкант, вокалист, гитарист и автор песен группы  Grateful Dead
 21 августа — Татьяна Снежина (23) — советская поэтесса, певица и композитор
 26 августа —  (56) — американский певец, вокалист группы The Miracles
 30 августа — Стерлинг Моррисон (53) — американский музыкант, гитарист группы The Velvet Underground
 25 декабря — Дин Мартин (78) — американский певец и актёр

См. также

Примечания